Segimer ist der Name folgender Personen:

 Segimer (Vater des Arminius), cheruskischer Stammesfürst
 Segimer (Bruder des Segestes), cheruskischer Stammesfürst